«Добровольно-принудительно» () — драма шведского режиссёра Рубена Эстлунда, вышедшая в 2008 году. Сам Рубен описывает её как «трагическая комедия или комичная трагедия». Фильм состоит из пяти историй, связанных тематикой группового поведения людей. Фильм отличается длинными сценами, снятыми без монтажных склеек. Это отсылка к началу кинокарьеры Эстлунда, когда он был режиссёром фильмов о лыжниках, где смена кадра означала неудачу. Самая длинная сцена длится 7 минут.

Фильм получил большое количество положительных отзывов, выиграл несколько наград на международных кинофестивалях, а также был номинирован на 5 премий «Золотой жук», в том числе и как лучший фильм, но не выиграл ни одной. Также был выдвинут Швецией на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

История создания 
Работа над сценарием началась осенью 2004 года, когда Рубен и Эрик начали записывать короткие сцены, взятые из своей жизни или вдохновлённые ей.

Съёмки начались летом 2006 года. Большинство сцен снимались за день и требовали порядка 20 дублей, однако некоторые сцены потребовали гораздо больше. Истории снимались по одной, так что многие актёры впервые встретились только на премьере.

Премьера фильма состоялась 19 мая 2008 года на Каннском кинофестивале в программе Особый взгляд.

Сюжет

В ролях

Отзывы критиков 
В целом фильм был воспринят шведской прессой положительно. На 14 июля 2009 года он имел средний рейтинг 4.3 из 5, основанный на 24 рецензиях шведского сайта Kritiker.se, благодаря чему он стал самым высоко оценённым фильмом с 2008 года. Только Jan-Olov Andersson из Aftonbladet оценил фильм в 2 балла из 5 и назвал его «обезжиренный Рой Андерссон.»

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Добровольно-принудительно на сайте Swedish Film Database
 Видеоинтервью с Рубеном Эстлундом

См. также 
 Гитара-монголоид

Фильмы Швеции 2008 года
Фильмы Рубена Эстлунда
Фильмы-драмы Швеции